

Persone
 Colin Hendry (1965) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 Gloria Hendry (1949) – attrice e modella statunitense
 Ian Hendry (1931-1984) – attore britannico
 Jack Hendry (1995) – calciatore scozzese
 Michelle Hendry, coniugata Carpay (1970) – ex cestista canadese
 Stephen Hendry (1969) – ex giocatore di snooker scozzese

Altro
 Contea di Hendry, in inglese Hendry County – contea della Florida, negli Stati Uniti